Chipiona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chipiona (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Chipiona (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar